La dénomination est un synonyme de nomenclature.
« Dénomination religieuse » est une expression religieuse pour parler des différentes confessions ou branches d'une religion. Une dénomination chrétienne est un regroupement d'églises chrétiennes.
La dénomination commune internationale (DCI) d'une substance active pharmacologique est un nom non-commercial (c'est-à-dire distinct de tout nom de produit commercial) défini par l'Organisation mondiale de la santé, conçu pour être utilisable sans ambiguïté dans un grand nombre de langues.
On appelle dénomination sociale le nom utilisé pour une société commerciale, qui doit impérativement figurer dans les statuts de la société.
En chimie, la dénomination systématique est la règle de dénomination des éléments chimiques nouvellement synthétisés ou n'ayant pas encore été synthétisés.